Çavuş (türkisch: Sergeant) bezeichnet:

 Çavuş (Ermenek), Dorf im türkischen Landkreis Ermenek

Çavuş ist der Familienname folgender Personen:

 Bigalı Mehmet Çavuş (1878–1964), osmanischer Soldat
 Kevork Çavuş († 1907), armenischer Widerstandskämpfer und Verteidiger

Siehe auch:
 Çavuşoğlu